Сезон 2010/2011 — это 20-й сезон ИзХЛ.
Начался 5 ноября 2010 года и завершился 1 апреля 2011 года.
Чемпионом во второй раз стали хоккеисты ХК Метула, обыгравшие со счётом 5:1 Монфорт Маалот.

Регламент турнира 
На первом этапе команды-участницы разыграли однокруговой турнир. Затем четыре лучшие команды, с учётом личных встреч на первом этапе, разыграли финалистов и участников матча за третье место. Остальные четыре команды разыграли 5-8 места.

Участники 
В этом сезоне за награды боролись: чемпион Израиля прошлого сезона 4-кратный чемпион страны Монфорт Маалот, ХК Метула, Маккаби Метула, 6-кратный чемпион Израиля Хоукс Хайфа, Айсбергс Бат-Ям, Айс Тайм Герцлия, Тартлес Холон и «Игл» Реховот.

Регулярный чемпионат 

(^) Победа/поражение в овертайме и по буллитам.
(*) Техническая победа/поражение

Финальный раунд

Утешительный турнир

Матч за 3-е место

Финал

См. также

Примечания

Ссылки 
 газета «Маарив» 1 тур чемпионата
 Израильская хоккейная лига в сезоне 2010/2011 на forums.internationalhockey.net
 Чемпионы Израиля на hockeyarenas.net
 Финал и матч за 3-е место на портале Newsru.co.il

Израильская хоккейная лига
2010 год в хоккее
2011 год в хоккее